Karhunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Esko Karhunen (1928-2016), joueur finlandais de basket-ball
 (1913-2002), as de l'aviation et auteur finlandais
Kari Karhunen (1915-1992), probabiliste et statisticien finlandais
Tomi Karhunen (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois